Морской вокзал может означать:
 Морской вокзал — комплекс береговых сооружений для обслуживания пассажиров морского транспорта и их багажа.
 Морской вокзал (Владивосток)
 Морской вокзал (Мурманск)
 Морской вокзал (Находка)
 Морской вокзал (Новороссийск)
 Морской вокзал (Санкт-Петербург)
 Морской вокзал (Сочи)